Алиске́рово:

 Алискерово —  бывший посёлок городского типа в Билибинском районе Чукотского автономного округа России.
 Алискерово — железный метеорит весом 58400 г, по форме октаэдрит.